Одиссей (Одиссеас) Андру́цос (;  — ) — греческий военачальник, деятель греческой войны за освобождение. Выходец из клефтской семьи.

Биография 
Одиссей родился в 1790 году на острове Итаке. Его отец, известный клефт Андреас Андруцос происходил из Фтиотиды в Центральной Греции, мать из Превезы в Эпире.

После десятилетий военных действий против турок, Андреас Андруцос присоединился со своим отрядом к каперному флоту Ламброса Кацониса из Левадии, греческого повстанца и одновременно офицера на российской службе. Кацони и стал крёстным отцом Одиссея. После того как Кацони ушёл в Россию и обосновался в Ливадии в Крыму, Андреас Андруцос в 1792 году прошёл со своим отрядом через Пелопоннес в Среднюю Грецию. В 1793 году Андреас Андруцос принимает решение пробраться в Россию и просить помощь, но добравшись до Венеции был арестован. Венецианцы сдали его туркам. Четыре года, с 1793 по 1797 годы, Андреас Андруцос провёл на каторге в Константинополе, неоднократно подвергаясь пыткам, пока не был казнён.

Одиссей стал сиротой в 7 лет. Он вырос при дворе Али-паши, старого приятеля своего отца. Али-паша, вынашивая сепаратистские планы, заигрывал со многими греческими военачальниками. Здесь в Янине, Одиссей получил образование и стал одним из наиболее грамотных греческих военачальников. В особенности Одиссей полюбил «историю и древности». Образцом и уровнем его мышления может стать письмо Андруцоса от 23 апреля 1823 года к греческому просветителю Адамантиосу Кораису, проживавшему во Франции, которого Одиссей пытался убедить в том, что его место в восставшей Греции:

« — раз ты боролся столько лет, просвещая издалека своих несчастных соотечественников, не было ли справедливым сегодня твоё участие в деле независимости Греции? Если в оставшиеся годы ты напишешь наивысочайшие труды, а Греция падёт, то какой от этого прок? Если все последующие века увенчают твои труды ярчайшими похвалами, а Греция останется под ярмом, какая тут слава? Если ты, говоря короче, станешь бессмертным своим письмом, но твоя Родина падёт в руки дикого тирана, что ты выиграл?»

В описаниях современников 
Когда разразилась Греческая революция, Одиссею было 31 год, но у него уже была героическая предыстория. Гордый, непреклонный, порывистый и быстрый в своих решениях — его боялись албанцы и турки, но более всех его боялись греческие землевладельцы.

Валетас пишет, что что Андруцос представлял «самое чистое национальное и народное сознание революции 21-го года, с её требованиями демократии и возрождения». Один из наиболее выдающихся военачальников и героев войны Георгиос Караискакис говорил: «воителей у нас много, но только один был стратегом — Одиссей. Ни у кого не было его ума».

Образ Одиссея 
Его образ «сочетал прекрасное и героическое» . Высокий, светловолосый, с широким лбом Одиссей превосходил всех в беге, в прыжках, в метании камня, в стрельбе. Говорят, что он держал подвешенными по одному козлу в каждой руке, пока с них сдирали шкуру. Вот как описывался Одиссей в народной песне тех лет:

Σα βραχος ειν οι πλατες του,
σαν καστρο η κεφαλη του
και ταπλατια τα στηθια του
τοιχος χορταριασμενος

как скалы его плечи
и крепость голова
а груди широченны
травой покрытая стена

1821 год 
Одиссей принял участие в тайном собрании перед началом восстания в январе 1821 года на острове Лефкас. Он первым начал военные действия в Средней (западной) Греции, истребив Хасан-бея и его 60 жандармов. После чего Одиссей и его 116 соратников написали в Гравья одну из самых славных страниц войны.

В паутине политических интриг 
К 1822 году Одиссей был самым видным военачальником Средней Греции, когда вокруг него стали плести свои интриги землевладельцы и политики во главе с Александром Маврокордато. Маврокордато, который вёл ещё не воссозданное государство в сферу влияния Британии, с неприязнью относился к малограмотным военачальникам из народа, но к военачальникам которые выделялись, таким как Одиссей, относился уже с враждой.

16 апреля Андруцос слагает с себя командование отрядами Средней Греции. 25 мая Одиссей убивает в пещере, где он скрывался, двух правительственных посланников, пришедших арестовать его. 3 июня правительство объявило розыск и вознаграждение за поимку Одиссея. Но скрываясь от правительства, Андруцос не забывает и о войне.

В июле, собрав маленький отряд, он перекрывает дороги из Ламии к Коринфу. 27 августа Одиссей входит в Афины. 24 сентября, всё ещё находясь в розыске, Одиссей провозглашен Афинским собранием командующим сил (восточной) Средней Греции.

30 марта 1823 года, в целях ослабления сил военачальников, Второй национальный конгресс упраздняет должности командующих Пелопоннеса (Теодор Колокотрони) и Средней Греции (Андруцос). 7 апреля Одиссей призывает демократическую фракцию разделаться с олигархами. Димитрий Ипсиланти сдерживает их.

7 июля Андруцос разбивает турок возле Ливадии. 23—25 ноября 1823 года он даёт бой туркам на острове Эвбея и побеждает их. В феврале Андруцос знакомится с полковником Стэнхоупом и Эдвардом Трелони, оба англичанина воодушевлены знакомством. Через некоторое время Трелони женится на сводной сестре Андруцоса. Дружба Стэнхоупа и Трелони создает препятствия английской политике в Греции. В мае, после интриг Маврокордато, Стэнхоуп отзывается британским правительством.

В августе 1824 года Андруцос прибывает в Нафплион, временную столицу Греции, с целью остановить гонения на военачальников и трижды подвергается покушениям. 20 февраля 1825 года Одиссей снова объявлен в розыск. Командующим (восточной) Средней Греции назначен его бывший соратник и адъютант Яннис Гурас.

Падение и смерть 
2 марта Андруцос уходит в пещеру на горе Парнас, откуда, шантажируя правительство, совершает ошибку заявляя о, мнимом пока, переходе к туркам. 28 марта Гурас осаждает своего бывшего начальника в монастыре Св. Анны. 31 марта и 4 апреля произошли бои между отрядами Гураса и Андруцоса, которому помогают турки. 5 апреля Андруцос оставляет турок и сдается «своему сыну» Гурасу, который обещает не тронуть его. Одиссей был заключен на Афинском Акрополе, который служил крепостью.

25 мая в бывшей пещере Андруцоса на Парнасе англичане Фентон и Уиткомб покушаются на жизнь Трелони.

В ночь с 4 на 5 июня на Афинском Акрополе Одиссей Андруцос был убит. Его труп был сброшен со скалы Акрополя с целью выдать убийство за смерть при попытке к бегству. Считается, что его похоронили около храма Преображения Господня на Плаке. Имена трёх его убийц известны. Но моральная ответственность лежит на Гурасе и политиках — Иоаннисе Колетисе и Александре Маврокордато. Рядовой Каладзис оказался неожиданным свидетелем убийства и дал показания юристу Фортису несколько лет спустя, но в прессе его показания и письменное свидетельство появилось только в 1898 году.

Память 
Последние, сомнительной славы, месяцы жизни Одиссея не приуменьшили его славу. В памяти народа он остался военачальником-героем, в первую очередь за битву при Гравии. Большинство греческих историков признает его вклад в освобождение Греции и считает его жертвой политических интриг. Во всех греческих городах есть улицы и площади, носящие имя Одиссей Андруцос.

ЭСБЕ об Одиссее 
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона история Одиссея изложена так:

— известный деятель греческой войны за освобождение (1788—1825), сын клефта Андруцо, родом из Итаки; служил при дворе Али-паши Янинского, с которым ещё его отец был в хороших отношениях. Там прошёл он школу дипломатического искусства, научился скрывать свои мысли и чувства и не разбирать средств для достижения цели. Природная храбрость, выносливость, хитрость и ловкость довершали его сходство с героем Одиссеи, чем он немало гордился. Али-паша назначил его арматолом, но это нисколько не мешало О. быть в постоянных дружеских сношениях с клефтами и поддерживать их. Как только на Пелопоннесе Колокотрони поднял восстание, О. направился туда, оттуда с небольшим отрядом поспешил на север и прибыл к Гравии тотчас после поражения греков при Фермопилах. Подкрепленный беглецами, покинувшими Фермопилы, он занял ущелье около Гравии; сперва он вел мирные переговоры с турецким военачальником Омером Бриони и поддерживал в нём надежду, что перейдет на сторону турок, но потом искусно подготовленной атакой заставил его отступить, несмотря на громадный перевес турецких сил. Первое народное собрание (1822) назначило О. главноначальствующим греческими силами на северо-востоке, кем он фактически был раньше; но он сложил с себя это звание, когда получил от ареопага порицание за неудачную экспедицию против Ламии, и несколько месяцев провел в бездействии. Уступая настойчивым просьбам правительства, он вновь принял на себя командование и победоносно защищал Фермопилы против Байрам-паши, афинский акрополь — против Решид-паши. На народном собрании 1823 г. О., вместе с Колокотрони (см.), был на стороне военной партии. Когда сформировалось правительство Кондуриоти (см.), О. отказал ему в повиновении (см. Греция). Он усиленно пытался привлечь Байрона на свою сторону, но безуспешно; зато он нашёл сочувствие и поддержку в двух друзьях Байрона, Стэнгопе и Трелауни, видевших в нём единственное спасение Греции. Между тем О., отказавшийся исполнить требование правительства и сложить с себя командование войском, вел тайные переговоры с Омером Бриони, и затем, с кучкой сторонников, перебежал в турецкий лагерь. Один из подчиненных ему капитанов, Гурас, принявший командование над инсургентами, разбил при Даудисе турецкий отряд, в котором находился О., и принудил последнего к сдаче (апрель 1825 г.). О. был отвезен в Афины и посажен в тюрьму, где скоро погиб при попытке к бегству, как объясняло правительство, или, вернее, был задушен по его приказанию или, по крайней мере, с его ведома.

См. Παπαδόπουλος, « Άνασκενή τών είς τήν ίστοριαν τών Άθηνών άναφερομένων περί τοϋ στρατηγοϋ Όδυσσέως» (Афины, 1837) — горячая защита О. в ответ на враждебную характеристику его в книге Σούρμελις «Ίστορία τών Άθηνών» (1884).

Ссылки 

Военачальники Греции
Политики Греции